Prawo i Sprawiedliwość – polska partia polityczna
 Prawo i sprawiedliwość (film) – amerykański film z 1988 roku
 Právo a spravedlnost – czeska partia polityczna